Termenul „live” provine din limba engleză și se poate referi la:
 concert live — un concert muzical la care nu se folosește play-back-ul
 emisiune live — o emisiune sau transmisiune în direct
 album live